Samuel Dunn peut faire référence à:
 Samuel Grace Dunn
 Samuel Dunn (ministre)
 Sam Dunn (1974-), un musicien, anthropologue et réalisateur canadien